Sergei Grigorjew ist der Name folgender Personen:

* Sergei Grigorjew (Leichtathlet, 1937) (* 1937), sowjetischer Geher 
 Sergei Grigorjew (Leichtathlet, 1992) (* 1992), kasachischer Stabhochspringer